«Iron Lion Zion» — композиция, записанная в 1973 или 1974 году регги-исполнителем Бобом Марли, впервые выпущенная после смерти музыканта на бокс-сете Songs of Freedom в мае 1992 года и занявшая 5-ую позицию в UK Singles Chart. Ремикшированная версия песни была выпущена отдельным синглом и позже вошла в сборник Natural Mystic: The Legend Lives On.

Песня описывает религиозные убеждения растафари: Zion — Зайон — «земля обетованная» (подразумевается территория современной Эфиопии), Lion — Лев Иуды.

«Iron Lion Zion» используется в качестве победной песни футбольного клуба Реал Солт-Лейк.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Iron Lion Zion на сайте Allmusic.com
 

Песни Боба Марли
Песни 1992 года
Песни на английском языке
Песни в стиле регги
Синглы Island Records